Santana do Ipanema kan syfta på:

Brasilien 

 Santana do Ipanema (kommun), Alagoas, 
 Santana do Ipanema (ort), Alagoas,